Пятна или Пятьма () — правый приток Новой Рогозны, протекающий по Новгород-Северскому району (Черниговская область, Украина).

География 
Длина — 16 или 14 км. Площадь водосборного бассейна — 54 км². Русло реки (отметки уреза воды) в среднем течении (село Шептаки) находится на высоте 140,2 м над уровнем моря.

Русло извилистое. Ручьи истока пересыхают. Создано несколько прудов на одном из ручьев истока (село Николаевское).

Река берёт начало от двух ручьев между селами Николаевское и Песчанка (Новгород-Северский район). Река течёт на северо-восток. Впадает в Новую Рогозну (на 0,6-м км от её устья) севернее села Камень (Новгород-Северский район).

Пойма занята лесами (доминирование сосны) с заболоченными участками, в среднем и нижнем течении леса и заболоченные участки чередуются.

Притоки: нет крупных.

Населённые пункты на реке:
 Песчанка
 Каменская Слобода
 Камень

Примечания 

Бассейн Десны (приток Днепра)
Реки Черниговской области